

Pays
 Les Sept-Provinces (en latin : Septem Provinciae), nom d'un diocèse de l'Empire romain
 Les Sept-Provinces-Unies (en néerlandais : Zeven Verenigde Nederlanden), nom que prirent à leur indépendance les sept provinces septentrionales des Pays-Bas espagnols
 Les Sept provinces (en basque : Zazpiak Bat), nom donné au Pays basque, formé de sept provinces historiques

Navires
Voir : HNLMS De Zeven Provinciën